Tkalec, naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Breznica, Varaždinska županija 
Donji Tkalec, selo sjeveroistočno od Vrbovca, Zagrebačka županija
Gornji Tkalec, selo sjeverozapadno od Vrbovca, Zagrebačka županija 
Dvorac Tkalec,  kasnobarokna građevina s dugim trijemom i nizom arkada u općini Štrigova u briježnom dijelu Međimurske županije, blizu granice s Republikom Slovenijom.         

Vidi i:
Tkalci